«Депо́ртес Толи́ма» (полное название — ) — колумбийский футбольный клуб из города Ибаге.

История 
«Депортес Толима» основана 18 декабря 1954 года Мануэлем Рубио Чавесом. «Толима» сразу же была допущена к участию в Примере Колумбии. Несмотря на то, что Эпоха Эльдорадо в колумбийском футболе закончилась, Чавес предлагал приличные зарплаты своим игрокам. В первые годы в команде выступало много аргентинцев, а играла она в форме «Расинга» из Авельянеды, то есть в бело-голубых полосатых футболках. В 1957 году «Депортес Толима» финишировала на втором месте в чемпионате, что долгое время оставалось лучшим результатом в истории команды.

Своё первое чемпионство клуб завоевал в 2003 году, выиграв Клаусуру, четыре раза финишировал на втором месте (в 1957, 1981, 1982, 2006 (Клаусура) годах). Кроме того, «Депортес Толима» дошла в 1982 году до полуфинала Кубка Либертадорес — это было самое большое достижение в международных матчах для команды. В 2007 году «Депортес Толима» также принимала участие в розыгрыше Кубка Либертадорес, но не сумела преодолеть групповую стадию турнира.

В 2018 году «Депортес Толима» завоевал свой второй титул чемпиона Колумбии, переиграв в финальном матче Апертуры «Атлетико Насьональ». В 2021 году команда в третий раз стала чемпионом страны, вновь выиграв чемпионат Апертуры.

Достижения 
  Чемпион Колумбии (3): 2003-II, 2018-I, 2021-I
  Вице-чемпион Колумбии (8): 1957, 1981, 1982, 2006-II, 2010-II, 2016-II, 2021-II, 2022-I
  Обладатель Кубка Колумбии (1): 2014
  Чемпион Колумбии во Втором дивизионе (1): 1994
 Полуфиналист Кубка Либертадорес (1): 1982

Знаменитые игроки 
  Луис Барбат
  Эрнан Гавирия
  Арнольдо Игуаран
  Оскар Эктор Кинтабани
  Дарвин Кинтеро
  Маркос Тулио Коль
  Франсиско Матурана
  Нельсон Ривас
  Кристиано Сентурион
  Рикардо Сисилиано
  Альбейро Усуриага
  Хуан Карлос Эскобар

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

ФК «Депортес Толима»